Бре́мер — прізвище німецького походження.

Відомі носії

 Коре Бремер (; нар. 17 січня 1948 — шведський ботанік, ректор Стокгольмського університету. Чоловік Біргітти Бремер.
 Бремер Оттон Васильович (1812—1873) — російський натураліст та ентомолог.
 Бремер Пол (нар. 1941) — американський дипломат.

 Біргітта Бремер (, народилася в 1950) — шведський ботанік, професор Шведської королівської академії наук, директор Бергіанського ботанічного саду. Дружина Коре Бремера.
 Бремер Люсіль (1917—1996) — американська акторка.
 Фредрика Бремер (1801—1865) — шведська письменниця, мандрівниця, впливова феміністка, педагог-просвітитель.

Німецькі прізвища